Dit artikel beschrijft de prestaties van de Italiaanse voetbalclub AC Milan in het seizoen 1992/93, waarin de club de landstitel won en voor het eerst de finale van de UEFA Champions League bereikte.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten

Uitrustingen
Hoofdsponsor: Motta
Sportmerk: adidas

Transfers

Zomer

Serie A

Eindstand

Individuele prijzen

Afbeeldingen

Externe link 
 Officiële site

1992
Italiaanse voetbalclub 1992/93